Das Brisbane International 2020 war ein Tennisturnier der Damen in Brisbane. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 6. bis 12. Januar 2020 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Auckland, beides Turniere der Kategorie International.

Titelverteidigerinnen waren Karolína Plíšková im Einzel und die Paarung Nicole Melichar/Květa Peschke im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Brisbane International 2020 fand vom 4. bis 6. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Brisbane